Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Phil Dent e Cliff Drysdale che hanno battuto in finale Marcelo Lara e Joaquín Loyo-Mayo 7-6, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Tom Gorman /  Stan Smith (semifinali)

 Phil Dent /  Cliff Drysdale (Campioni)
 Ismail El Shafei /  Thomaz Koch (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1975